Swoon steht für:

 Swoon (Film), US-amerikanischer Film von Tom Kalin (1992) 
 Swoon (Künstlerin) (Caledonia Dance Curry; * 1977), US-amerikanische Streetart-Künstlerin